Mercy Island: filme de 1941 estrelado por Ray Middleton, Gloria Dickson e Otto Kruger.
 Mercy (filme de 2000), um thriller dirigido por Damian Harris
 Mercy (série de televisão): drama da NBC de 2009.

Música
 Mercy (canção de Duffy), 2008
 Mercy (canção de OneRepublic), 2008
 Mercy (canção de Kanye West), 2012
 Mercy (canção de Muse), 2015
 Mercy (canção de Shawn Mendes), 2016

Localidades 

 Mercy (Allier)
 Mercy (Yonne)

Desambiguação